Saura ist der Familienname folgender Personen:
 Antonio Saura (1930–1998), spanischer Maler
 Antonio Saura (Produzent) (* 1960), spanischer Filmproduzent, Sohn von Carlos Saura 
 Carlos Saura (1932–2023), spanischer Filmregisseur und Autor
 Carlos Alonso Saura Vilabert (* 1985), spanischer Fußballspieler 
 Enrique Saura (* 1954), spanischer Fußballspieler
 Joan Saura (1954–2012), spanischer Musiker
 José Saura (1901–1966), spanischer Radrennfahrer
 José Joaquín Saura García (* 1961), spanischer Fußballspieler 
 José Antonio Saura Herrero (* 1932), spanischer Fußballspieler 
 Vicente Saura (1901–1971), spanischer Fußballspieler

Saura bezeichnet:
 Saura (Volk), ein Indianerstamm im Südosten der Vereinigten Staaten
 Saura Mountains, ein Gebirgszug in South Carolina, Vereinigte Staaten
 Saura (Nesna), eine Lokalität in der Kommune Nesna, norwegische Provinz Nordland
 Saura, auch Saoura-Senke, eine geographische Region in Westalgerien und Marokko
 Wadi Saura, Alternativbezeichnung zum algerischen Fluss Oued Saoura